13-й конгресс Германского шахматного союза проходил в 1902 году в Ганновере. Посвящён 25-летию Германского шахматного союза.

Турнир стал первой победой Д. М. Яновского в крупном международном турнире (если не считать Монте-Карло 1901).

3-е место английского мастера Г. Аткинса — один из крупнейших успехов в его спортивной карьере.

В побочном турнире победил В. Ион, 2-е место занял О. С. Бернштейн. Сразу по окончании турнира был устроен матч Бернштейна с Г. Вольфом, который закончился с результатом 3,5 : 3,5 (каждый одержал по одной победе при пяти ничьих). По итогам турнира и матча Бернштейну было присвоено звание мастера.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
Международные спортивные соревнования в Ганновере
1902 год в шахматах